T5, T-5, T.5, T.V ou T05 peut faire référence à :

Astronautique 
 Soyouz T-5 est une mission spatiale soviétique.

Domaine militaire 
 Fokker T.V, un bombardier néerlandais.

Électricité 
 T5, une taille de Tube fluorescent.

Télécommunications 
 T.5, méthode de test des équipements de traitement de télécopie du groupe 3 sur le réseau téléphonique public commuté, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications.

Sciences 
Anatomie 
 T5, cinquième vertèbre thoracique dans le colonne vertébrale ;
 T5, cinquième nerf spinal thoracique.

Biologie et médecine
 Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05), d’après la classification internationale des maladies ;
 Cellules T5, des neurones du lobe optique ;
 Phage T5, un bactériophage.

Sport automobile 
 Ferrari 312 T5, une formule 1 de Scuderia Ferrari.

Transports 
Aviation
 .

Automobile
 Forthing T5 EVO, un crossover compact du constructeur chinois Dongfeng Liuzhou Motor ;
 Volkswagen Transporter T5, cinquième génération du Volkswagen Transporter, utilitaire fabriqué par Volkswagen de 2003 à 2015.

Transport en commun
 , différentes lignes de tramway et de train.

Train
 T5 ex-Wurtemberg, une locomotive à vapeur.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres